Регби-7 на Всемирных играх было представлено в качестве спорта для мужчин на Всемирных играх 2001 года  в Акита (Япония). Ни одна женская команда не участвовала в регби на Всемирных играх. Всемирные Игры 2013 года были последними, которые представляли этот вид спорта, так как регби-7 стало полноценным видом спорта на Олимпийских играх 2016 года.

Медалисты

Финал турнира

Ссылки

См. также 
 Регби на летних Олимпийских играх 2016

Всемирные игры